Борнуково — название населённых пунктов.

Россия 
 Борнуково — село в Бутурлинском районе Нижегородской области.
 Борнуково — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.